Szwajcaria:
 Estavayer – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Estavayer-le-Lac – miejscowość w gminie Estavayer, w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Estavayer-le-Gibloux – miejscowość w gminie Gibloux, w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine